

Musique

Albums 
 Breathless : album de Jerry Lee Lewis sorti en 1974 ;
 Breathless : album du groupe Camel sorti en 1978 ;
 Breathless : album du groupe Dan Reed Network sorti en 1986 ;
 Breathless : album de Shayne Ward sorti en 2007.

Chansons 
 Breathless : chanson enregistrée en février 1958 par Jerry Lee Lewis chez Sun Records ;
 Breathless : chanson du groupe The Corrs extraite de l'album In Blue sorti en 2000.

Groupe 
 Breathless : groupe de musique anglais fondé en 1984.

Cinéma 
 Breathless est le titre américain du film français À bout de souffle de Jean-Luc Godard sorti en 1960 ;
 Breathless est un film sorti en 1983, remake du précédent (titre en français : À bout de souffle, made in USA) ;
 Breathless est un film sud-coréen de Yang Ik-joon sorti en 2009 ;
 Breathless est un film américain  de Jesse Baget sorti en 2012.

Littérature 
 Breathless : thriller de Dean Koontz paru en 2009.